Коефіціє́нт — характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Розрізняють:

Загальновживані коефіцієнти 
 Коефіцієнт Пуассона
 Коефіцієнт дифузії
 Коефіцієнт стоку
 Коефіцієнт викидів
 Коефіцієнт запасу
 Коефіцієнт зволоження
 Коефіцієнт поглинання
 Біноміальний коефіцієнт
 Коефіцієнт поширення
 Коефіцієнт відбиття
 Коефіцієнт проходження
 Кутовий коефіцієнт
 Граничний коефіцієнт заміщення
 Кінематичний коефіцієнт молекулярної (фізичної) в'язкості
 Коефіцієнт структурної в'язкості
 Коефіцієнт лобового опору
 Коефіцієнт обводненості емульсії
 Коефіцієнт проникності (пористого середовища)
 Коефіцієнт стисливості газу
 Коефіцієнт теплопередачі
 Коефіцієнт тепловіддачі
 Коефіцієнт шорсткості
 Коефіцієнт впливовості () наукового журналу.

У економіці 

 Коефіцієнт віддачі інвестованого капіталу
 Тарифний коефіцієнт

У фізичній географії 

 Коефіцієнт аридності

У медицині 

 Дихальний коефіцієнт

У техніці загалом 

 Коефіцієнт корисної дії
 Коефіцієнт вимушеного простою
 Коефіцієнт автоматизації
 Коефіцієнт машинного часу

У геології 

 Коефіцієнт розвіданості нафтогазоносного району

У процесах видобування та переробки корисних копалин 

 Коефіцієнт аеродинамічного опору виробки
 Коефіцієнт анізотропії пласта
 Коефіцієнт багатоводності шахт
 Коефіцієнт нафтовіддачі
 Коефіцієнт безпеки підробки споруд
 Коефіцієнт бічного розпору
 Коефіцієнт варіації
 Коефіцієнт взаємодії свердловин
 Коефіцієнт використання видобувних запасів
 Коефіцієнт використання ресурсів нафтового газу
 Інтегральний коефіцієнт використання фонду свердловин
 Коефіцієнт використання шпурів
 Коефіцієнт (вилучення) добування корисної копалини з надр
 Коефіцієнт витіснення нафти
 Коефіцієнт досконалості свердловини
 Коефіцієнт тривкості гірської породи
 Коефіцієнт нафтовилучення
 Коефіцієнт нафтонасиченості (газонасиченості) пласта
 Коефіцієнт оборотності резервуарів
 Коефіцієнт продуктивності свердловини
 Коефіцієнт розгазування нафти
 Коефіцієнт розкриву
 Коефіцієнт розчинності газу в нафті
 Коефіцієнт стисливості нафти
 Коефіцієнт тріщинуватості

Література

Посилання